Ста́рая у́лица:
 Старая улица — улица в Сестрорецке (Санкт-Петербург)
 Старая улица — улица в Лахте (Санкт-Петербург)